Влади́мир Бирюко́в:
 Бирюков, Владимир Афанасьевич (1933—2021) — губернатор Камчатской области.
 Бирюков, Владимир Георгиевич (1928—2023) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, первый секретарь Улан-Удэнского горкома КПСС.
 Бирюков, Владимир Павлович (1888—1971) — русский лексикограф и краевед.
 Бирюков, Владимир Степанович (1931—2016) — советский и российский ученый, доктор наук, профессор.